Châteaudouble (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Châteaudouble (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy